La Kypello Kyprou 1982-1983 fu la 41ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'Omonia Nicosia, che così conquistò il suo settimo titolo, il quarto consecutivo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 36; erano previsti cinque turni: un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio.

Non è noto il risultato di tutte le gare.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1982-1983

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1982-83